Искильда — река в России, протекает в Бардымском районе Пермского края. Устье реки находится в 92 км по правому берегу реки Тулва. Длина реки составляет 20 км, площадь водосборного бассейна 148 км².

Река начинается слиянием двух небольших рек Большая Искильда и Малая Искильда в черте деревни Нижняя Искильда. Река течёт на юго-запад, протекает деревню Зязелга, ниже неё поворачивает на юг. Притоки — Малая Ашатла, Большая Ашатла, Ашатла, Семселячка, Берёзовый Ключ (левые); Балагась, Зязелга, Печинная (правые). Впадает в Тулву в 3 км северо-восточнее села Константиновка.

Данные водного реестра 

По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кама от Камского гидроузла до Воткинского гидроузла, речной подбассейн реки — бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010101012111100014660
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111101466
 Код бассейна — 10.01.01.010
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Реки Бардымского района
Притоки Тулвы